L'édition 2017 du tournoi de tennis de Hua Hin se déroule du 6 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Belinda Bencic remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Hsieh Su-wei, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Duan Ying-Ying et Wang Yafan.

Faits marquants

Lauréates 
Belinda Bencic remporte le premier titre de sa carrière en WTA 125 en simple en battant en finale Hsieh Su-wei.

En double, Duan Ying-Ying et Wang Yafan remportent leur  ensemble en battant en finale Dalila Jakupović et Irina Khromacheva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hua Hin
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2017
Hua Hin
Sport en Thaïlande en 2017
Tennis en novembre 2017